Atães (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Atães (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde